Il doppio del torneo di tennis Virginia Slims of Denver 1972, facente parte del Virginia Slims Circuit 1972, ha avuto come vincitrici Françoise Dürr e Lesley Hunt che hanno battuto in finale Helen Gourlay e Karen Krantzcke 6-0, 6-3.

Teste di serie 
 Françoise Dürr /  Lesley Hunt (Campionesse)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Denver 1972